Daniel Lambert peut désigner :
 Daniel Lambert (1770-1809), célèbre pour son poids ;
 Daniel Lambert (1883-1915), joueur international anglais de rugby à XV.